El Unstrut-Hainich-Kreis es un distrito rural (Landkreis) ubicado al noroeste de Turingia (Alemania).

Composición del Distrito 
(Habitantes a 30 de junio de 2006)

Véase también 
 Gastronomía de Turingia
 Región vinícola del Saale-Unstrut

Enlaces externos 
 Página oficial de Unstrut-Hainich-Kreises

Distritos de Turingia